Franz Burkhard ist der Name folgender Personen:
* Franz Burkhard (Jurist) (1490–1539),  Jurist
 Franz Burkhard (Kanzler) (1520–1584), kölnischer Kanzler
 Franz Burkhard (Architekt) (1877–1938), deutscher Architekt und Bauunternehmer
 Franz Burkhard (Ringer) (* 1931), Schweizer Ringer